

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Drozdów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary 
 Drozdów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie 
 Drozdów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Drozdów – część wsi Krzątka w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Drozdów – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Drozdowiec, Drozdowo, Drozdówka, Drozdówko, Drozdy